Туло́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сен-Пере. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07323.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1671 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1119 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 814 были экономически активными, 305 — неактивными (показатель активности — 72,7 %, в 1999 году было 73,7 %). Из 814 активных работали 760 человек (418 мужчин и 342 женщины), безработных было 54 (25 мужчин и 29 женщин). Среди 305 неактивных 121 человек были учениками или студентами, 104 — пенсионерами, 80 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш